Doktor Mabuse – niemiecki film niemy
 „Dr. Mabuse” – singel niemieckiego zespołu Blue System
 „Dr. med. Mabuse” – niemieckie czasopismo fachowe
 Jan Gossaert (zw. Mabuse) (ok. 1478-1532) – holenderski malarz
 Sipho Mabuse (ur. 1951) – południowo-afrykański muzyk
 Motsi Mabuse (ur. 1981) – południowo-afrykańska tancerka